It's like That – singolo dei Run DMC del 1983
 It's like That – singolo di Mariah Carey del 2005